Die 25. Bandy-Weltmeisterschaft fand vom 30. Januar bis 6. Februar 2005 im russischen Kasan statt.

Im Finale standen sich Titelverteidiger Schweden und Russland gegenüber. Die Schweden entschieden die Partie mit 5:2 für sich. Bronze gewann die Mannschaft Kasachstans durch ein 5:3 über Finnland.

Teilnehmende Mannschaften

A-Weltmeisterschaft

Gruppenphase

Endrunde

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale

Statistiken

Torschützenliste

B-Weltmeisterschaft

Gruppenphase

Platzierungsspiele

Spiel um Platz 10

Spiel um Platz 8

Relegation 
Zwischen dem letzten der A-Gruppe und dem ersten der B-Gruppe wurde ein Relegationsspiel ausgetragen. Der Weißrussland aus der A-Gruppe gewann und spielt somit bei der nächsten Weltmeisterschaft weiterhin in der A-Gruppe.

Weblinks 
 http://www.bandysidan.nu/tavlinginfo.php?EVID=2&sprak=sve&land=3

2005
Sportveranstaltung 2005
Sportveranstaltung in Kasan
Bandy (Russland)